Kroh ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kroh (* 1976), österreichischer Paläontologe
 Christoph Kroh (1735–1812), deutscher Prämonstratenserabt
 Ferdinand Kroh (1950–2014), deutscher Journalist
 Hans Kroh (1907–1967), deutscher Offizier
 Heinz Kroh (1881–1972), deutscher Zeichner, Radierer und Maler
 Jerzy Kroh (1924–2016), polnischer Chemiker
 Jürgen Kroh (* 1944), deutscher Politiker (CDU)
 Lothar W. Kroh (* 1951), deutscher Chemiker
 Oswald Kroh (1887–1955), deutscher Pädagoge und Psychologe
 Paul Kroh (1925–1999), deutscher Klassischer Philologe
 Paula Kroh (* 1995), deutsche Schauspielerin

Kroh ist der deutsche Name von Kruh, eines Ortsteils der Stadt Doksy in Tschechien

Siehe auch:
 Kro
 Cro
 Groh